Dupree peut désigner :

Toponyme 

 Dupree, ville siège du comté de Ziebach, dans le Dakota du Sud.

Patronyme 

 William Thomas Dupree, dit Champion Jack Dupree (1910-1992), pianiste et chanteur de blues américain ;
 Candice Dupree (née en 1984), joueuse de basket-ball américaine ;
 Nancy Dupree (1927-2017), femme américaine impliquée depuis les années 1950 dans le développement de l'Afghanistan ;
 Ronald Dupree (né en 1981), joueur de basket-ball américain.

Pseudonyme 

 René Duprée (né en 1983), catcheur canadien.

Titres 

 Toi et moi... et Dupree est un film américain réalisé par Anthony et Joe Russo sorti en 2006.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme français